Jaup ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Jaup (1860–1944), deutscher Verwaltungsbeamter und Präsident des Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatversicherung und des Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung
 Heinrich Karl Jaup (1781–1860), großherzoglich-hessischer Beamter und Politiker und Ministerpräsident
 Helwig Bernhard Jaup (1750–1806), deutscher Jurist und Hochschullehrer